Вічна боротьба (фільм, 1918) — американська драма режисера Джеймса Кірквуда 1918 року;
 Вічна боротьба (фільм, 1923) — американський вестерн режисера Реджинальда Баркера